Contea di Beaver o Beaver County è la denominazione delle seguenti contee:

 Canada
 Contea di Beaver – Alberta
 Stati Uniti d'America
 Contea di Beaver – Oklahoma
 Contea di Beaver – Pennsylvania
 Contea di Beaver – Utah